

Aardrijkskunde

Italië 
 Sala (Italië), dorp in Toscane

Letland 
 Sala (Letland), plaats in regio Jekabpils

Marokko 
 Sala (Romeinse stad), stad in Mauretania Tingitan

Slowakije 
 Šaľa, stad in regio Nitra

Zweden 
 Sala (gemeente in Zweden), gemeente in Uppland en Västmanland 
 Sala (stad in Zweden), stad in de gelijknamige gemeente

Demografie 
 Cecilia Sala, Italiaanse journaliste
 Emiliano Sala, Argentijns voetballer
 Luc Sala, Nederlands uitgever en schrijver

Economie 
 Sala (carrosseriebouwer), Italiaans bedrijf uit het begin van de 20e eeuw